Parodi puede hacer referencia a:

 Parodi Ligure, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.

Personas 
 Alejandro Parodi (1928-2011), actor mexicano con estudios profesionales en fotografía, cinematografía y teatro.
 Domingo Parodi (1823-1889), naturalista italiano activo en Sudamérica.
 Delia Parodi (1913-1991), política peronista argentina.
 José Parodi (1932-2006), futbolista paraguayo.
 Juan Martín Parodi (1974-), exfutbolista uruguayo.
 Teresa Parodi (1947-), cantautora argentina de folclore.
 Walter Adrián Parodi (1965-), exdelantero argentino.